Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1968 в Гренобъл показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 35 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1158 спортисти (от които 211 жени) от 37 страни в периода от 6 февруари до 18 февруари 1968 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 15 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 22 без отличие. Норвегия успява да спечелят най-много медали (14), спечелвайки също така и най-много златни (6) и сребърни (6) отличия. Австрия и Швейцария печелят най-много бронзови (4) медала. България участва на Игрите в Гренобъл, но за сетен път не печели никакво отличие. ФРГ и ГДР за първи път участват на Зимна олимпиада като отделни страни. Мароко прави дебют, а Румъния печели първия си медал на Зимни игри.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри